Kunovice est un toponyme qui peut désigner :

Kunovice, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín ;
 Kunovice, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie